Алекса́ндр Ми́шин:
 Мишин, Александр Иванович (род. 1942) — советский и российский театральный режиссёр, народный артист РСФСР.
 Мишин, Александр Степанович (1923—1944) — Герой Советского Союза.